Badara peut désigner :

Toponymes 

Badara, la commune rurale située dans le département de Bama au Burkina Faso ;
Badara, la commune rurale située dans le département de Soubakaniédougou du Burkina Faso ;
Badara, la commune du Haut-Karabagh.

Patronymes 

 Alpha 5.20, de son vrai nom Ousmane Badara, rappeur français d'origine sénégalaise.

Homonymie de toponyme